Der Begriff Thomson-Syndrom ist nicht eindeutig.

Darunter kann verstanden werden:
 Myotonia congenita Thomsen (Form einer vererbten Myopathie)
 Rothmund-Thomson-Syndrom (Form einer kongenitalen Poikilodermie)